Икрам Адырбекович Адырбеков (8.07.1950, с. Чиназ, Ташкентская область., Узбекская ССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан, аким Кызылординской области (2004—2007), доктор экономических наук.

Биография 
Родился 8 июля 1950 года в селе Чиназ Ташкентской области Узбекской ССР. Происходит из рода конырат.

В 1972 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «ученый зоотехник».

После окончания института работал стажером-исследователем, аспирантом, младшим научным сотрудником Института экспериментальной биологии АН Казахстана.

С 1979 года — старший научный сотрудник, заведующий лабораторией КазНИИ каракулеводства.

С 1983 года — секретарь парткома совхоза «Буржарский» (1983-85 гг.).

С 1985 года — начальник отдела HПО «Каракуль», заместитель председателя объединения «Казкаракуль», «Казовцеводство», вице-президент концерна «Казахрунокаракуль».

С марта 1992 года — президент внешнеэкономического АО «Казагровнешторг», а также с ноября 1993 года — президент Государственной внешнеторговой акционерной компании «Агросауда».

В 1994 году окончил Институт менеджмента и маркетинга.

С марта 1996 года по 1997 год — заместитель министра иностранных дел РК — начальник главного финансово-административного управления.

С декабря 1997 по июнь 2002 года — посол в Литве, а также в Эстонии и Латвии по совместительству.

В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1 июля 2002 года — посол Казахстана в Малайзии и (c 25 марта 2004 года) — по совместительству в Филиппинах.

5 апреля 2004 года, во время своего визита в Кызылорду, Глава государства представил активу города и области нового акима, Икрама Адырбекова.

С февраля 2007 года по ноябрь 2011 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, в Социалистической Республике Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

С 2011 по 13 июля 2017 года — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Прочие должности:

С сентября 2019 года — Член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана;

Член Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

Член Совета старейшин Организации тюркских государств.

Награды 
 Орден «Барыс» 3 степени (2016)
 Орден Парасат (2011)
 Орден «Құрмет» (2006)
 Медаль «Ерен еңбегі үшін» (2001)
 Командор ордена Великого князя Литовского Гедиминаса (Литва, 2002)
 Почетный гражданин Кызылординской области (14.07.2010)

Примечания 

Послы Казахстана в Эстонии
Послы Казахстана в Латвии
Послы Казахстана в Литве
Послы Казахстана в Малайзии
Послы Казахстана на Филиппинах
Послы Казахстана в Китае
Послы Казахстана во Вьетнаме
Послы Казахстана в КНДР
Государственные деятели Казахстана
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Акимы Кызылординской области
Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института